Гилберт де Умфравиль () — имя ряда представителей англо-нормандского рода Умфравилей:

 Гилберт I де Умфравиль (умер около 1175) — англо-шотландский аристократ, вероятно, младший сын Роберта I де Умфравиля.
 Гилберт II де Умфравиль (умер до 31 марта 1245) — англо-шотландский дворянин, феодальный барон Прадо и Ридсдейла с 1226 года, граф Ангус (по праву жены) с 1243 года, старший сын Ричарда де Умфравиля. 
 Гилберт III де Умфравиль (около 1244 — до 13 октября 1307) — англо-шотландский дворянин, феодальный барон Прадо и Ридсдейла с 1245 года, 1-й граф Ангус с 1267 года, сын Гилберта II де Умфравиля.
 Гилберт IV де Умфравиль (около 1310 — 6 января 1381) — англо-шотландский дворянин, феодальный барон Прадо и Ридсдейла, 3-й граф Ангус и барон Умфравиль с 1325 года, сын Роберта де Умфравиля, 2-го графа Ангуса.
 Гилберт V де Умфравиль (18 октября 1390 — 22 марта 1421) — английский рыцарь, феодальный барон Ридсдейла, сын Томаса II де Умфравиля.
  (умер до 23 мая 1303) — англо-шотландский дворянин, старший сын Гилберта III де Умфравиля, участник англо-шотландских войн.